AWG est un sigle qui peut signifier :
 American Wire Gauge, une norme américaine de câbles électriques classés par diamètre ;
 Asymmetric Warfare Group, une unité de missions spéciales de l'United States Army ;
 Australian Writers' Guild, le syndicat des scénaristes australiens.

AWG est un code qui peut signifier :
 Florin d'Aruba, la monnaie d’Aruba, selon la norme ISO 4217 (codes des monnaies) ;
 .

Code